Zigi steht für
 die englische Bezeichnung eines Flusses in Tansania; siehe Sigi (Fluss)
 eine Gegend der Gemeinde Sarmenstorf, Kanton Aargau, Schweiz
 Dialektausdruck für Zigarette, z. B. in der Schweiz

Zigi ist ein Namensteil von:
 Lawrence Ati Zigi (* 1996), ghanaischer Fußballspieler